Санта Марија Апаско има више значења:

 Санта Марија Апаско (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Санта Марија Апаско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Апаско (Санта Марија Апаско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику